Mariangela – nome proprio di persona italiano femminile
Mariangela – cantante e attrice italiana
55112 Mariangela – asteroide della fascia principale